В вычислительной технике ver — команда для командной строки в DOS, OS/2 и Microsoft Windows (оболочек), такие как COMMAND.COM, cmd.exe и 4DOS/4NT. Выводит название и версию операционной системы или командной оболочки.
C:\Documents and Settings\User>ver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]Некоторые версии MS-DOS поддерживают недокументированный параметр /р, который показывает помимо версии ревизию. Команда доступна также в эмуляторе с открытым кодом MS-DOS — DOSBox.

Microsoft Windows также включает вариант команды в графическом интерфейсе winver, которая показывает установленную версию пакет обновлений (если таковые имеются) и версию системы.

Список версий 

В следующей таблице перечислены номера версий различных операционных систем:
 {| class="wikitable"

! O/S 
! Версия
|-
| Windows 1.0 
| 1.04
|-
| Windows 2.0 
| 2.11
|-
| Windows 3.0 
| 3
|-
| Windows NT 3.1 
| 3.10.528
|-
| Windows for Workgroups 3.11 
| 3.11
|-
| Windows NT 3.5 
| 3.50.807
|-
| Windows NT 3.51 
| 3.51.1057
|-
| Windows 95 
| 4.00.950
|-
| Windows 95 OSR2 
| 4.00.1111
|-
| Windows 95 OSR2.1 
| 4.03.1212-1214
|-
| Windows 95 OSR2.5 
| 4.03.1214
|-
| Windows NT 4.0 
| 4.00.1381
|-
| Windows 98 
| 4.10.1998
|-
| Windows 98 SE 
| 4.10.2222
|-
| Windows ME Beta 
| 4.90.2476
|-
| Windows ME Beta 2 
| 4.90.2419
|-
| Windows ME 
| 4.90.3000
|-
| Windows NT 5.0 Beta
| 5.00.1515
|-
| Windows 2000 Beta 3 
| 5.00.2031
|-
| Windows 2000 RC2 
| 5.00.2128
|-
| Windows 2000 RC3
| 5.00.2183
|-
| Windows 2000 
| 5.00.2195
|-
| Windows 2000 Professional 
| 5.0.2195
|-
| Windows XP RC1 
| 5.1.2505
|-
| Windows XP 
| 5.1.2600
|-
| Windows XP SP1 
| 5.1.2600.1105-1106
|-
| Windows XP SP2 
| 5.1.2600.2180
|-
| Windows XP SP3 
| 5.1.2600
|-	
| Windows .NET Server interim 
| 5.2.3541
|-
| Windows .NET Server Beta 3 
| 5.2.3590
|-
| Windows .NET Server RC1 
| 5.2.3660
|-
| Windows .NET Server 2003 RC2 
| 5.2.3718
|-
| Windows Server 2003 Beta 
| 5.2.3763
|-
| Windows XP Professional x64 Edition
Windows Server 2003
Windows Home Server
| 5.2.3790
|-
| Windows Server 2003 SP1 
| 5.2.3790.1180
|-
| Windows Server 2003 
| 5.2.3790.1218
|-
| Windows Longhorn 
| 6.0.5048
|-
| Windows Vista  Beta 1 
| 6.0.5112
|-
| Windows Vista CTP 
| 6.0.5219
|-
| Windows Vista TAP Preview 
| 6.0.5259
|-	
| Windows Vista CTP December 
| 6.0.5270
|-
| Windows Vista CTP February 
| 6.0.5308
|-
| Windows Vista CTP Refresh 
| 6.0.5342
|-
| Windows Vista April EWD 
| 6.0.5365
|-
| Windows Vista Beta 2 Preview 
| 6.0.5381
|-
| Windows Vista Beta 2 
| 6.0.5384
|-
| Windows Vista Pre-RC1 Build 5456
| 6.0.5456
|-
| Windows Vista Pre-RC1 Build 5472 
| 6.0.5472
|-
| Windows Vista Pre-RC1 Build 5536 
| 6.0.5536
|-
| Windows Vista RC1 
| 6.0.5600.16384
|-
| Windows Vista Pre-RC2 
| 6.0.5700
|-
| Windows Vista Pre-RC2 Build 5728 
| 6.0.5728
|-
| Windows Vista RC2 
| 6.0.5744.16384
|-
| Windows Vista Pre-RTM Build 5808 
| 6.0.5808
|-
| Windows Vista Pre-RTM Build 5824 
| 6.0.5824
|-
| Windows Vista Pre-RTM Build 5840 
| 6.0.5840
|-
| Windows Vista 
| 6.0.6000
|-
| Windows Vista RTM 
| 6.0.6000.16386
|-
| Windows Vista SP1
Windows Server 2008 SP1 
| 6.0.6001
|-
| Windows Vista SP2
Windows Server 2008 SP2 
| 6.0.6002
|-
| Windows 7
Windows Server 2008 R2 
| 6.1.7600
|-
| Windows 7
Windows Server 2008 R2 RTM 
| 6.1.7600.16385
|-
| Windows 7 SP1 
Windows Server 2008 R2 SP1 
| 6.1.7601
|-
| Windows Server 2012 Developer Preview
Windows 8 Developer Preview
| 6.2.8102
|-
| Windows Home Server 2011 
| 6.1.8400
|-
| Windows 8
Windows Server 2012 
| 6.2.9200
|-
| Windows 8 RTM 
| 6.2.9200.16384
|-
| Windows Phone 8 
| 6.2.10211
|-
| Windows 8.1
Windows Server 2012 R2
| 6.3.9600
|-
| Windows 8.1 Update 1
Windows Server 2012 R2 
| 6.3.9600
|-
| Windows 10 Technical Preview 1 
| 6.4.9841
|-
| Windows 10 Technical Preview 2 
| 6.4.9860
|-
| Windows 10 Technical Preview 3 
| 6.4.9879
|-
| Windows 10 Technical Preview 4 
| 10.0.9926
|-
| Windows 10 Technical Preview 5 
| 10.0.10041
|-
| Windows 10 Technical Preview 6 
| 10.0.10049
|-
| Windows 10 Insider Preview 
| 10.0.10166
|-
| Windows 10 Threshold 1
| 10.0.10240
|-
| Windows 10 Insider Preview 
| 10.0.10525
|-
| Windows 10 Insider Preview 
| 10.0.10565
|-
| Windows 10 Threshold 2 || 10.0.10586
|-
| Windows 10 Insider Preview || 10.0.11082
|-
| Windows 10 Insider Preview || 10.0.11099
|-
| Windows 10 Insider Preview || 10.0.11102
|-
| Windows 10 Insider Preview || 10.0.14251
|-
| Windows 10 Insider Preview || 10.0.14257
|-
| Windows 10 Insider Preview || 10.0.14267
|-
|Windows 10 Redstone 1Windows Server 2016 RTM|| 10.0.14393
|-
| Windows 10 Insider Preview || 10.0.14915
|-
|Windows 10 Redstone 2 || 10.0.15063
|-
| Windows 10 Redstone 3Windows Server v1709|| 10.0.16299
|-
| Windows 10 Insider Preview || 10.0.17035
|-
| Windows 10 Redstone 4 (April 2018 Update)|| 10.0.17134
|-
| Windows 10 Redstone 5 (October 2018 Update)Windows Server 2019|| 10.0.17763
|-
| Windows 10 19H1 || 10.0.18362
|-
| Windows 10 19H2 || 10.0.19002
|}

См. также 
 Сравнение версии Microsoft Windows
 Список команд DOS
 Команде uname

Ссылки

Внешние ссылки 
 Microsoft TechNet Ver article
 How to determine what version of Windows you are running in a batch file

Администрирование Windows